hrabstwo Wheeler (ang. Wheeler County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Wheeler (ang. Wheeler County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Wheeler (ang. Wheeler County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Wheeler (ang. Wheeler County) w USA, w stanie Teksas